Ну́ринск — село в муниципальном районе «Могойтуйский район» Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае Российской Федерации. Административный центр сельского поселения «Нуринск».

География 
Село расположено на левом берегу реки Онон, в 80 км к юго-востоку от посёлка Могойтуй.

Население

История 
Село Нуринск было основано в 1951 году, в связи с переносом сюда центральной усадьбы 13-го военного совхоза (с 1997 года — ГУСП СибВО «Нуринский») Забайкальского военного округа из посёлка при станции Ага.

Экономика 
 ГУСП «Нуринский» Сибирского военного округа (мясо-молочное животноводство, овощеводство — выращивание картофеля и овощей) число работников в 2005 году — 224 человека.

Транспорт 
Ближайшая железнодорожная станция — Оловянная, находится в 20 км южнее села.

Социальная сфера 
В селе есть средняя школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, гостиница, фельдшерско-акушерский пункт,.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Могойтуйского района